L'année 505 du calendrier julien.
 Le 505 est un voilier de 5,05 mètres, de type dériveur léger de compétition.
 La 505 est une automobile de la marque Peugeot.
 505 est une chanson du groupe de rock anglais les Arctic Monkeys de l'album Favorite Worst Nightmare
 De Tomaso 505, un modèle de Formule 1 de 1970.

Homonymie de nombre